Elektroheizung oder Stromheizung steht für:

 allgemein die Umwandlung elektrischen Stroms in Wärme zu Heizzwecken, siehe Elektrowärme
 speziell die Elektrogebäudeheizung